

Toponyme 

 Flix, commune en Catalogne (Espagne).

Pseudonyme 
 Flix, auteur et dessinateur allemand de bandes dessinées.

Culture 
 Flix, jeu de société de Kris Burm.
 Flix, chaîne de télévision du groupe Viacom.